Garvan kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Garvan (ö), Silistra, 
 Garvan (distrikt), Silistra, Obsjtina Sitovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar